Варя:

 Варя — уменьшительная форма имени Варвара.
 Варя — река в России, протекает в Нижегородской области.
 Варя — железнодорожная станция в городской черте Нижнего Новгорода, находится в начале улицы Коминтерна.
 Варя Демидова — псевдоним Варва́ры Ю́рьевны Ти́мченко (род. 1980) — композитор, пианистка, автор и исполнительница собственных песен.